Het Wereldkampioenschap motorcross 2022 was het 66ste FIM Wereldkampioenschap motorcross-seizoen. Het seizoen ging van start op 27 februari in het Britse Matterley Basin en eindigde op 4 september in Turkije.

In de MXGP-klasse was de Nederlander Jeffrey Herlings, rijdend voor KTM, de titelverdediger. In de MX2-klasse was de Fransman Maxime Renaux, rijdend voor Yamaha, de titelhouder. Renaux maakte dit jaar de overstap naar de MXGP-klasse.

Kalender 
Op 17 november 2021 werd een eerste provisionele kalender voor het seizoen van 2022 bekend gemaakt. Op 25 januari 2022 werd de locatie van de Argentijnse GP bekend gemaakt. Op 26 januari volgde er een nieuwe update, waarbij de GP van Lombardije werd toegevoegd, en de GP van Portugal de plaats in nam van de GP van Nederland. De locaties voor de twee Grands Prix in Indonesië werden ook bevestigd. De eerste GP van het seizoen in Groot-Brittannië werd met een week uitgesteld als gevolg van Storm Eunice. Op 26 februari werd aangekondigd dat door de Russische invasie van Oekraïne de GP van Rusland werd afgelast. Op 11 maart werden de Grands Prix van Italië en Oman toegevoegd. Op 19 mei werd aangekondigd dat de Grand Prix van Jakarta werd afgelast. Op 4 juli werd een nieuwe locatie voor de GP van Finland bekend gemaakt. Op 21 juli werd bekend dat de GP van Oman werd geannuleerd.

Wedstrijden: opzet en puntentelling 
In een aantal internationale crossklassen hanteert de FIM dezelfde opzet van wedstrijden. Dit betreft: MXGP, MX2, WMX (vrouwen) en EMX (junioren). Een wedstrijd en alles wat daarbij komt kijken wordt in de reglementen aangeduid als een 'event' en elk event omvat twee manches, aangeduid als 'races'.

Op details, zoals trainingen, tijdsduur en aantal deelnemers verschillen de MXGP en MX2 van de andere klassen. Elke manche duurt hier een half uur plus twee ronden. Tevoren zijn er een vrije training en een tijdtraining van elk 25 minuten, gevolgd door een kwalificatie van 20 minuten plus twee ronden. Daarna, de ochtend voor de wedstrijd, is er een warming up van 15 minuten. Aan elk onderdeel van een event kunnen maximaal veertig rijders deelnemen.

Het puntensysteem is voor alle klassen identiek. Per manche zijn er 196 kampioenschapspunten te verdelen, waarvan 25 voor de winnaar en 1 voor degene die als 20ste finisht. Bij rijders die geen punten gescoord hebben wordt de eindstand in de wedstrijd bepaald door de twee posities in de manches op te tellen, waarbij de hoogste positie (het laagste totaal) het hoogst in de wedstrijduitslag komt. Achter alle rijders die beide manches puntloos beëindigd hebben, worden volgens dezelfde systematiek degenen gerangschikt die puntloos bleven en in een van de manches niet aan de eindstreep kwamen.

Als na de beide manches twee of meer rijders gelijk eindigen qua punten of positietotaal, geeft de uitslag van de tweede manche de doorslag.

Wedstrijden en uitslagen

MXGP

MX2

Tussenstanden kampioenschappen

MXGP

Deelnemers

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

MX2

Deelnemers

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

EMX250

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

EMX125

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

WMX

Eindstand rijdsters

Eindstand constructeurs 

Wereldkampioenschap motorcross
Motorsport in 2022